Rhode Island se referă în special la 

  Rhode Island, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii sau la

 Colonia Rhode Island și Plantațiile Providence, conform originalului Colony of Rhode Island and Providence Plantations), una din cele 13 colonii ale Marii Britanii în America de Nord care s-a răsculat împotriva acesteia, devenită mai târziu statul Rhode Island. 

Rhode Island se mai poate referi și la:

 Rhode Island (galinacee), specie de găini ouătoare și de carne, de mărime medie, caracterizate de penaj brun-roșcat și rezistență la diferite variațiuni de climat temperat.